Aardrijkskunde
 Dennis (Massachusetts), plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
 Dennis (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 St. Dennis (Engeland), plaats en civil parish in het Engelse graafschap Cornwall
 St. Dennis (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky

Bedrijf
 Alexander Dennis, Brits busbouwer
 Dennis (busfabrikant), Brits busbouwer

Media
 Dennis (televisieserie), Vlaamse televisieserie in 2002-2003
 Artiestennaam van de Vlaamse zanger Dennis De Neyer, solo sinds 2007 en in 3M8S
 Dennis (zangeres), Nederlands zangeres
 Dennis (computerspel), computerspel
 Dennis the Menace (Amerikaanse stripserie), Amerikaanse stripreeks
 Dennis the Menace (televisieserie), Amerikaanse sitcom
 Dennis the Menace (film), Amerikaanse komische film uit 1993
 Dennis the Menace Strikes Again!, Amerikaanse komische film uit 1998
 Dennis P., Nederlands film uit 2007

Personen met de achternaam Dennis
 Cathy Dennis, Engels zangeres
 Hugh Dennis, Brits komiek, schrijver en acteur
 Jake Dennis, Brits autocoureur
 Paula Dennis, Nederlands zangeres
 Peter Dennis, Brits acteur
 Rohan Dennis, Australisch wielrenner
 Stefan Dennis, Australisch acteur

Voornaam
 Dennis (voornaam), jongensnaam

Andere
 Dikke Dennis, Nederlands tatoeëerder
 Orkaan Dennis, tropische cycloon in 2005